12. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Grenoble, we Francji, w dniach 21–22 lutego 1981. Zawody rozegrano na sztucznym torze olimpijskim Parc Paul Mistral, Anneau de Vitesse. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Złote medale zawisnęły na szyjach reprezentantki NRD Karin Enke oraz Norwega Frode Rønning.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) i 34 łyżwiarzy (30 sklasyfikowanych) z 16 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył, DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1981 w sportach zimowych
1981 we Francji
Łyżwiarstwo szybkie we Francji
Sport w Grenoble